Эммануэль Ле Руа Ладюри (; род. , Ле-Мутье-ан-Сингле, департамент Кальвадос, Франция) — французский историк. Почётный профессор Коллеж де Франс, член Французской академии моральных и политических наук. Представитель Школы «Анналов», ученик Фернана Броделя.

Биография 
Родился в семье политика христианско-демократической ориентации , бывшего министром сельского хозяйства в правительстве Виши в 1942 году и депутатом парламента в 1951—1962 годах. Окончил Парижский университет; преподавал в Университете Монпелье. 

В 1966 году издал первую крупную работу — свою диссертацию Les paysans de Languedoc (Крестьяне Лангедока). В этой работе он выдвинул тезис о статичности социально-экономической истории Лангедока.

В 1975 году была издана его самая известная работа — Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 («Монтайю, окситанская деревня (1294—1324)»). На основании материалов, собранных в ходе борьбы с ересью катаров Жаком Фурнье, епископом Памье, а позднее ставшим папой римским под именем Бенедикта XII, Ладюри восстановил мельчайшие подробности жизни крестьян южнофранцузской деревни Монтайю на рубеже XIII—XIV веков. Исследование стало образцом целостного взгляда на живую социальную реальность прошлого, без искусственного членения на отдельные сферы исторического анализа (быт, этика, хозяйство). Книга Ладюри считается одной из классических работ микроистории. В то же время, обращалось внимание на недостаточно критическое отношение к источникам.

В 1973 и 1978 годах вышли два тома его работы Le Territoire de l’historien (Территория историка), посвящённой методологическим вопросам. 

В 1980 году вышла его работа Le Carnaval de Romans (Карнавал в Романе), посвящённая изучению массовой резни во время карнавала в южнофранцузском городке Роман в 1580 году. 

Кроме того, Ладюри изучал историю климата и его влияние на социально-экономические процессы. Ученый выдвинул концепцию равновесия экодемографической системы Европы в XIV — середине XVIII веков.

Долгое время Ладюри был членом Французской коммунистической партии; в 1963 году перешёл в Объединённую социалистическую партию по причинам, связанным с подавлением восстания в Венгрии семью годами ранее.

Научные взгляды 
Эммануэля Ле Руа Ладюри считают главным выразителем идей третьего поколения Школы «Анналов». Тематика его исследований чрезвычайно широка, она охватывает такие области, как история климата, гляциология, демография, виноделие, антропометрические исследования, историческая география, история сельского хозяйства, история институтов, Ренессанс, жанр травелогов,  Религиозные войны, придворная культура, революционный террор. По мнению  П. Ю. Уварова,  Его труд «История климата» стал работой, где  были высказаны сомнения в справедливости основной идеи  Фернана Броделя о неизменности естественных факторов в истории Европы. Проанализировав данные хроник и налоговых описей, учёный сравнил их с результатами гляциологов  и пришёл к выводу о динамических изменениях естественных условий. Это позволило ему обнаружить связь между конкретными периодами «малого оледенения» (XI и XVI—XVII веков) с существенными «изменениями в экономических и социальных структурах общества Средневековья и раннего Нового времени». Другая работа учёного «Монтайю, деревня в Окситании» также отодвинула на второй план социальные структуры, выдвинув на первое место ментальности. По мнению Ле Руа Ладюри, «для отдаленной деревни в горах типичная структура феодального общества играла меньше значения, чем те представления о социуме, которые создавались людьми в процессе их повседневного взаимодействия».

Работы 
 Les Paysans de Languedoc — 1966
 Montaillou, village occitan, 1975
 '''русск.пер.: Монтайю, окситанская деревня (1294—1324). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 541 с.
 Le Territoire de l’historien Vol. 1 — 1973
 Le Territoire de l’historien Vol. 2 — 1978
 Le Carnaval de Romans, 1579—1580 — 1980
 Histoire du climat depuis l’An Mil, 1983
 L'État royal — 1987
 L’Ancien Régime — 1991
 Le Siècle des Platter (1499—1628), Le mendiant et le professeur — 1995
 Saint-Simon, le système de la Cour — 1997
 Histoire de la France des Régions — 2001
 Histoire des paysans français, de la peste noire à la Révolution — 2002
 Histoire humaine et comparée du climat — 2004
 Abrégé d’Histoire du climat — 2007

На русском языке 
 История климата с 1000 года. — Л.: Гидрометеоиздат, 1971. — 280 с.
 Монтайю, окситанская деревня (1294—1324). — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. — 541 с.
 Королевская Франция (1460—1610): от Людовика XI до Генриха IV. — М.: Международные отношения, 2004. — 412 с.
 История регионов Франции: периферийные регионы Франции от истоков до наших дней. — М.: РОССПЭН, 2005. — 429 с.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Коллеж де Франс 
 Профиль на сайте Французской академии моральных и политических наук 
 Эммануэль Ле Руа Ладюри в энциклопедии «Культурология. XX век»
 Бессмертная деревня страны Ок (рецензия на книгу «Монтайю, окситанская деревня (1294-1324)»)
 Университет XXI века и новые технологии (интервью с Ладюри)
 Эммануэль Ле Руа Ладюри. Застывшая история
 Уваров П. Ю. Между «ежами» и «лисами». Восприятие творчества Э. Ле Руа Лаюдри в СССР и России / П. Ю. Уваров // Французский ежегодник. — М., 2010. — С. 393—409.

Историки Франции
Школа «Анналов»
Коммунисты Франции
Социалисты Франции
Члены Объединённой социалистической партии (Франция)
Почётные члены Японской академии наук
Почётные доктора Женевского университета
Почётные доктора Монреальского университета
Почётные доктора Йоркского университета
Почётные доктора Мичиганского университета
Почётные доктора Пенсильванского университета
Почётные доктора Университета Карнеги — Меллона
Почётные доктора Университета Кэйо
Члены Академии моральных и политических наук